Чистохвалов — фамилия; имеет женскую форму Чистохвалова.
 Чистохвалов, Виктор Александрович (1921—1973) — советский футболист и тренер.
 Чистохвалов, Юрий Алексеевич (1937—2011) — советский футболист и тренер.

См. также 
 Честохвалов